Belga steht für folgende Begriffe:
 Belga, eine belgische Nachrichtenagentur
 Belga (Währungseinheit), eine historische belgische Währungseinheit (1926–1946)
 Belga (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke von British American Tobacco